Loper (vloerbedekking), een lang vloerkleed
 Slinky (speelgoed), een stuk speelgoed